K2 har flere betydninger:

 K2 – det næsthøjeste bjerg på Jorden, i bjergkæden Karakorum på grænsen mellem Pakistan og Kina.
 K2 - kvinder til tops – et netværk for kvinder i mediebranchen